El Willem II Stadion es un estadio de fútbol ubicado en Tilburg en la parte sur de los Países Bajos, el estadio fue inaugurado el 31 de mayo de 1995. El estadio es sede del equipo de la ciudad de Tilburg el Willem II que juego en la Eredivisie

Véase también 
 Anexo:Estadios de fútbol de los Países Bajos

Enlaces externos 

Estadios de fútbol de los Países Bajos del siglo XX
Estadios de fútbol inaugurados en 1995
Países Bajos en 1995
Edificios y estructuras de la provincia de Brabante Septentrional
Deporte en Tilburg
Estadios de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 2005
Estadios de la Eurocopa Femenina 2017